From The Flame Into The Fire — четвертый студийный альбом немецкой группы Lord Of The Lost, выпущенный 23 мая 2014 года на звукозаписывающем лейбле Out of Line Records.

Список композиций 

From The Flame Into The Fire:

 From The Rain Into The Flood:

Клипы 

 «» (2014)
 «» (2014)
 «» (2014)

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы Lord Of The Lost
Альбомы на английском языке